Габартов (), колишній Габерсбирк () — місто на заході Чеської Республіки, в окрузі Соколов Карловарського краю. Населення — 5 370 осіб (2009).

Історія 
Перша згадка про Габартов відноситься до 1339 року. Під час правління Іоанна Люксембурзького став його ленним володінням, а в подальшому багато разів переходив з рук у руки.

Наприкінці XIX століття в результаті розвитку вугільної видобутку населення міста збільшилося до півтори тисячі осіб.

Після Мюнхенської угоди Габартов як частина Судетської області відійшов до Німеччини. Після Другої світової війни повернувся до складу Чехословаччини.

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Соколов (округ)